Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Nieuw-Zeeland. IJsland heeft geen ambassade in Nieuw-Zeeland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Nieuw-Zeeland
IJslandse